Онайда або Онейда ():

Онайда — індіанський народ у Північній Америці, а також похідний від його назви топонім.

Топонім

 Онайда — місто, штат Іллінойс
 Онайда — місто, штат Канзас
 Онайда — місто, штат Нью-Йорк
 Онайда — місто, штат Теннессі
 Онайда — місто, штат Вісконсин
 Онайда Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсільванія
 Онайда — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Онайда — переписна місцевість, штат Пенсильванія
Онейда — озеро в штаті Нью-Йорк
Онейда — річка в штаті Нью-Йорк